Heim Péter (1834–1904) jogász, a magyar posta- és telefonhálózat kiépítője, Heim Pál (1875–1929) apja
 Heim Péter (1970) közgazdász